Rudare je lahko:
 Rudare, Kuršumlija (Srbija)
 Rudare, Leskovac (Srbija)